Бердиев () — туркменская фамилия; имеет женскую форму Бердиева. Известные носители:

 Бердиев, Губайдолла Ескалиулы (1885—1922) — один из первых казахов-ветеринаров, алашординец.
 Бердиев, Икром Нугманович (род. 1974) — узбекский боксёр.
 Бердиев, Иосиф Константинович (1924—1992) — советский гимнаст.
 Бердиев, Исмаил Алиевич (род. 1954) — муфтий, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики.
 Бердиев, Яйлым Ягмырович (род. 1972) — туркменский политический деятель.

Бердиева 
 Бердиева, Амангуль (урождённая Дурдыева; род. 1987) — туркменская шашистка, международный гроссмейстер.

См. также